Die GP3-Serie 2017 war die achte Saison der GP3-Serie. Es gab 16 Rennen, die Meisterschaft begann am 13. Mai in Montmeló und endete am 26. November auf der Yas-Insel. George Russell gewann die Fahrerwertung und ART Grand Prix die Teamwertung.

Änderungen 2017

Technisches Reglement 
An den GP3-Fahrzeugen wurde ein Drag Reduction System (DRS) installiert. Im Gegensatz zur Formel 1 darf das DRS nur eine bestimmte Anzahl pro Fahrer und Rennen eingesetzt werden.

Teams 
Koiranen GP, seit 2013 in der GP3-Serie vertreten, verließ nach der Saison 2016 die Meisterschaft. Es rückte kein neues Team nach.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis GP3/16, 3,4-Liter-V6-Motoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde am 27. Januar 2017 veröffentlicht. Es fanden acht Rennwochenenden statt, mit Ausnahme des Laufs in Jerez de la Frontera, welches als eigenständiges Rennwochenende zusammen mit der Formel 2 abgehalten wurde, befanden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Hockenheim sowie Sepang raus, neu hinzu kam Jerez de la Frontera.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war. Für die Teamwertung wurden nur die drei bestplatzierten Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der GP3-Serie

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017